Anodus är ett släkte av fiskar. Anodus ingår i familjen Hemiodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Laxkarpar
Anodus